Indywidualne Mistrzostwa Świata na Żużlu 1990 – cykl turniejów żużlowych mających wyłonić najlepszych żużlowców na świecie. Tytuł wywalczył Szwed Per Jonsson.

Po raz kolejny Polacy nie zakwalifikowali się do Finału Światowego.

Eliminacje

Finał Światowy 
 1 września 1990 r. (sobota),  Bradford – Odsal Stadium

Uwagi 

1990
1990 w sporcie żużlowym